Neosauropoda — клада рослиноїдних ящеротазових динозаврів, що існувала протягом юри та крейди (156-66 млн років тому). Клада включає спільного предка Diplodocoidea і Macronaria та всіх його нащадків.

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Upchurch et al. 2004:

Посилання 
 Vertebrate Paleontology (University of Bristol)
 TaxonSearch entry for Neosauropoda

Завроподи